Джампаоло Паццини (; 2 августа 1984, Пеша, Тоскана) — итальянский футболист, нападающий.

Карьера

Клубная 
До 2005 года Джампаоло играл в Бергамо за местную «Аталанту», именно здесь он привлёк к себе большое внимание итальянских клубов. В январе этого же года Паццини переезжает во Флоренцию играть за «Фиорентину». Его трансфер составил 6.5 млн. евро. В том сезоне он провёл 14 матчей и забил 3 гола.

В сезоне 2005/06 Джампаоло оставался в тени Луки Тони, выходя на замену. В 27 проведённых матчах он забил 6 голов (5 в лиге и 1 в кубке). В 2006 году он получил футбольный Оскар, как лучший молодой игрок сезона 2004/05, обойдя Обафеми Мартинса и Мирко Вучинича.

Но в «Фиорентине» он так и не смог стать игроком основы, поэтому зимой 2009 года перебрался в «Сампдорию». Здесь он сразу получил место в основном составе, составив ударный дуэт с Антонио Кассано. Свой первый гол он забил уже в 3 матче за клуб в ворота «Кьево». Всего за «Сампдорию» в чемпионате Италии сезона 2008/09 в 19 играх он забил 11 голов.

Продолжил регулярно забивать он и в следующем сезоне, остановившись на отметке 19 голов в чемпионате Италии. После окончания сезона главный тренер «Сампдории» Дельнери возглавил «Ювентус», а вскоре появились слухи, что и Джапаоло может перебраться в Турин, однако сделка так и не состоялась.

Сезон 2010/11 Паццини начал с 3 голов в 2 матчах в ворота «Вердера» в рамках отборочного раунда Лиги чемпионов. Не так успешно дела у него складывались в чемпионате Италии, где к середине октября он забил лишь один гол, а «Сампдория» после ухода Дельнери несколько сбавила обороты. Распалась и его ударная связка с Кассано, который из-за конфликта с клубом был выставлен на трансфер и вскоре перебрался в «Милан». Прорвало Паццини в матче с «Лечче», в котором он оформил хет-трик. Забил он и в следующих двух матчах с «Миланом» и «Бари».

28 января 2011 года Паццини подписал контракт с клубом «Интернационале» сроком до 30 января 2015 года. Сумма трансфера составила €16 млн. В рамках сделки в ряды «Сампдории» перешёл французский нападающий Жонатан Биабиани. 30 января 2011 года дебютировал в составе «интеристов» в матче 22 тура серии А 2010/11 против «Палермо», выйдя на замену во втором тайме, забил в этой встрече 2 гола и заработал пенальти, который реализовал Это’о.

22 августа 2012 года «Интер» и «Милан» официально объявили об обмене нападающими Антонио Кассано и Джампаоло Паццини. Паццини подписал с «Миланом» контракт, рассчитанный до 30 июня 2015 года.

Дебютировал за «Милан» 26 августа, выйдя на замену в домашней матче первого тура Серии А против «Сампдории», проигранном «Миланом» 0:1. В следующем туре, 1 сентября, впервые вышел в стартовом составе и забил три гола в матче с «Болоньей».

Во втором круге забил ряд важных для расклада сил в турнирной таблице голов. В их числе дубли в ворота «Лацио» и «Катании» в 27 и 34 турах соответственно. При этом в матче с «Катанией» Паццини, выйдя на замену на 67 минуте, смог превратить проигрываемый со счетом 1-2 матч в выигранный голами на 74 и 77 минутах. Всего за сезон 2012/13 забил 15 мячей из которых 2 с пенальти в матчах с «Болоньей» и «Ромой».

10 июля 2015 года подписал контракт с «Вероной» сроком на 5 лет.

31 января 2018 года перешёл в испанский «Леванте» на правах аренды до конца сезона 2017/18. В дебютном матче 22-го тура Ла Лиги отметился голом в ворота «Реал Мадрида» на 89 минуте, чем спас ничью для валенсийского клуба.

28 июля 2020 года на пресс-конференции объявил, что покидает «Верону» (клуб не стал продлевать с ним контракт).

21 ноября 2020 года через свою страничку в Instagram объявил о завершении игровой карьеры в возрасте 36 лет.

В сборной 
Джампаоло выступал во всех молодёжных сборных Италии.

Дебют в основной сборной состоялся 24 марта 2007 года в товарищеском матче на открытии после реконструкции стадиона «Уэмбли». В этом матче он забил первый гол после всего лишь 30 секунд сыгранного времени, впоследствии он забил ещё 2 мяча и к 68 минуте оформил хет-трик. За 15 минут до конца матча Паццини был заменён. Все 55 000 зрителей провожали его стоя.

В официальных играх за сборную дебютировал 28 марта 2009 года, в матче квалификации ЧМ 2010 против сборной Черногории, где и забил свой первый гол.

Принимал участие в финальной части ЧМ 2010 в ЮАР.

3 июня 2011 года, спустя 2 года после дебюта, в квалификационном матче ЧЕ 2012 против сборной Эстонии, забил свой второй гол в официальных матчах за сборную.

Достижения 
Командные
 «Интернационале»
 Обладатель Кубка Италии: 2010/11

 Сборная Италии
 Чемпион Европы среди юношей (до 19 лет): 2003
Личные
 Лучший молодой футболист года в Италии: 2005

Факты 
У Паццини — лучший процент реализации пенальти в истории Серии А среди тех, кто предпринял не менее 20 попыток: у него 23 гола после 24 ударов с «точки». Единственный раз Паццини не забил пенальти в декабре 2008 года.

Клубная статистика

Примечания

Ссылки 
 Профиль игрока на сайте La Gazetta dello Sport
 Профиль игрока на оф. сайте «Фиорентины»
 Неофициальный сайт игрока

Футболисты Италии
Игроки сборной Италии по футболу (до 21 года)
Игроки сборной Италии по футболу
Игроки ФК «Аталанта»
Игроки ФК «Фиорентина»
Игроки ФК «Сампдория»
Игроки ФК «Интернационале»
Игроки ФК «Милан»
Игроки ФК «Эллас Верона»
Игроки ФК «Леванте»